Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „11”:

Wojska Polskiego:
 11 Karpacka Dywizja Piechoty (1919-1939)
 11 Dywizja Piechoty (1942)
 11 Karpacka Dywizja Piechoty AK (1944)
 11 Dywizja Piechoty (1944 i 1945-1950)

Austro-węgierska
 11 Dywizja Piechoty (do 1918)

Niemieckie dywizje piechoty:
 11 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego z dowództwtwem we Wrocławiu
 11 Dywizja Piechoty (III Rzesza) – dywizja piechoty okresu III Rzeszy

Rosyjskie dywizje piechoty:
 11 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 11 Dywizja Strzelców
 11 Syberyjska Dywizja Strzelecka